Ciochină este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Angela Ciochină (1955-2015), cântăreață română, compozitoare și profesoară de canto
 Mihaela Ciochină (n. 1967), juristă română
 Șerban Ciochină (n. 1939), atlet român

Nume de familie românești